«Аватар» — американская мультимедийная франшиза, созданная Майклом Данте Димартино и Брайном Кониецко. Состоит из мультсериалов, фильмов, комиксов, книг и компьютерных игр. Франшиза началась с мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», который транслировался на телеканале Nickelodeon с 2005 по 2008 год. 

Действие сериала происходит во вдохновленном азиатской культурой фантастическом мире, в котором многие люди способны покорять одну из четырёх стихий: воздух, воду, землю и огонь. Только «Аватар», умеющий покорять все четыре элемента, следит за поддержанием баланса в мире.

История 
С момента выпуска первого мультсериала, «Аватар» превратился во франшизу, охватывающую работу в различных медиа. Продолжение мультсериала «Легенда о Корре», транслировавшегося на Nickelodeon с 2012 по 2014 год, с тех пор расширилось до собственной субфраншизы. Сюжетные линии обоих мультсериалов были продолжены в формате комиксов.

В 2010 году вышла адаптация под названием «Повелитель стихий». Фильм получил «прохладные» отзывы, как от критиков, так и от зрителей.

В 2018 году была анонсирована адаптация оригинального сериала для Netflix.

В феврале 2021 года Nickelodeon объявил о создании Avatar Studios, «подразделения, предназначенного для создания оригинального контента, охватывающего мультсериалы и фильмы, основанные на мире франшизы». Создатели и исполнительные продюсеры Майкл Данте Мартино и Брайан Кониецко будут руководить студией в качестве со-главных креативных руководителей, а производство анимационного фильма началось в 2021 году в качестве дебюта. Дата выхода назначена на 10 октября 2025 года.

Фильмография

Сериалы

Фильмы

Комиксы

Аватар: Легенда об Аанге (2006–настоящее время)

Компьютерные игры

Примечания

Ссылки 

Аватар: Легенда об Аанге
Легенда о Корре
Медиафраншизы, появившиеся в 2005 году‎